Hügelpark bezeichnet:

 Hügelpark (Essen)
 Hügelpark (Wien)